Первый дивизион 1934/1935 — 35-й сезон чемпионата Бельгии по футболу. Он начался в сентябре 1934 года и закончился в мае 1935 года.

Клубы-участники

Турнирная таблица

Ссылки 
 Чемпионат Бельгии на rsssf.com

1934/1935
Бельгия
Бельгия
1934 год в Бельгии
Спорт в Бельгии в 1935 году